Павел Григо́рьевич Деми́дов  (21 мая 1809 — 30 июня 1858) — действительный статский советник, промышленник, собиратель материалов для истории Демидовского рода.

Биография 
Младший сын гофмейстера Григория Александровича Демидова и жены его княжны Екатерины Петровны Лопухиной. Был крещен 28 мая 1809 года в церкви Вознесения Господня при Адмиралтейских слободах, крестником своего деде князя П. В. Лопухина. Будучи всего на год моложе своего второго брата Петра, он воспитывался вместе с ним под наблюдением одних и тех же гувернеров и учителей.

Как младший сын, был особенно любим матерью; к тому же он был самым красивым из них и более всех напоминал ей семейный тип Лопухиных. Отец же предпочитал Петра, более ему напоминавшего демидовский тип. Вслед за старшим братом Александром поступил юнкером в Кавалергардский полк, где 14 июля 1826 года произведен в корнеты. В 1827 году назначен адъютантом к генерал-адъютанту Н. И. Депрерадовичу.

С первых же лет своей службы Демидов не отличался хорошим здоровьем, вынужденный по службе проводить большую часть года в Санкт-Петербурге, он получил там зачатки той болезни, которая свела его преждевременно в могилу. В декабре 1829 года он подал в отставку, но в 1833 году вновь поступил на службу корнетом в лейб-гусары; в 1834 году произведен поручиком и назначен адъютантом 2-й бригады Легкой гвардии кавалерийской дивизии, а в 1835 году уволен в отставку штабс-ротмистром.

В 1840-х года жил в своем Суксунском заводе Пермской губернии, где занимался историческими работами и собиранием материалов для истории Демидовского рода, у него же был интересный семейный архив. Любя искусство, находя, что «это заставляет переносить в жизни многое», Демидов собрал очень интересную коллекцию картин и бронзы.

С 1848 года до самой смерти состоял попечителем Демидовского лицея. В 1853 году был назначен попечителем Одесского учебного округа, где вынужден был жить из-за расстроенного здоровья. По отзывам современников, Демидов отличался особенною отзывчивостью и добротою. Обладая природным умом и очень быстрым, он сразу во все вникал, все понимал, как попечитель он сумел снискать любовь всех его знавших. Скончался от скоротечной чахотки в 1858 году в Палермо. Похоронен в имении жены в селе Будаках Бессарабской губернии.

Стремясь сохранить для будущего поколения впечатления, пережитые не только им лично, но и пережитые и прочувствованные всеми близкими ему людьми, оставил записки. К сожалению, большая часть архива и записки погибли между Сицилией и Одессой вместе с пароходом. Об них остались лишь воспоминания в письмах, писанных Демидовым к своему секретарю М. А. Крыловскому, у которого находилась часть архива, после его смерти перешедшая к его наследникам. Уцелело лишь меньше трети всего, что было тщательно собрано в течение всей жизни Демидова.

Семья 

Жена (с 1844 года) — графиня Софья Александровна Бенкендорф (1825—1875), дочь графа Александра Христофоровича Бенкендорфа от брака с Елизаветой Андреевной Бибиковой (в девичестве Донец-Захаржевской). Брак с Демидовым был заключен по желанию её родителей и по выбору, утверждённому самим императором, но не по сердечному её влечению. Воспитывалась вместе с великой княжной Марией Николаевной, с которой до самой смерти осталась очень дружна и впоследствии оказалась с ней в близком свойстве: в 1859 году вторым супругом Софьи Александровны стал князь С. В. Кочубей (1820—1880), родной дядя морганатического супруга великой княжны графа Строганова. По словам руководителя жандармов Дубельта, еще в январе 1853 года Демидов застал у своей жены князя Кочубея и в порыве ревности вызвал его на дуэль. «Дуэль эта была предупреждена, Кочубей, объявил, что волочился за горничной г-жи Демидовой и был отправлен на службу в Смоленск». В браке с Демидовым имела двух сыновей:
 Александр Павлович (1845—1893), назван в честь умершего дяди, крестник герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Камер-юнкер. Последний владелец Суксунских заводов. Почётный попечитель Демидовского юридического лицея. Первый раз был женат на Александре Александровне Абаза (1853—1894), которая после развода стала любовницей великого князя Николая Константиновича и имела от него двух внебрачных детей (во втором браке за П. Ф. Сумароковым-Эльстон). Вторая жена Демидова (с 24 августа 1883 года) Агния Адольфовна Блюф (1860— ?), дочь негоцианта в Брюсселе.
Павел Александрович (1869—1935), камергер, предводитель дворянства Волынской губернии;
Софья Александровна (1869—1906), жена луцкого уездного предводителя дворянства Александра Александровича Башкирова (1873—?);
Мария Александровна (1870—1965), замужем за полковником Николаем Дмитриевичем Заботкиным.
Александр Александрович (1872— ум. в младенчестве);
Елена Александровна (1874—1949), замужем за генерал-майором Павлом Михайловичем Катковым.
 Григорий Павлович (09.05.1847—1875), родился в Петербурге, крещен 24 мая 1847 года в Симеоновской церкви при восприемстве князя П. П. Лопухина и О. А. Орловой.

Примечания

Источники 
 Сборник биографий кавалергардов. 1826—1908 // Сост.под ред. С. Панчулидзева. — СПб., 1908. — С. 31. 

Павел
Д
Попечители Одесского учебного округа
Похороненные в Бессарабии